Santa Barbara of Santa Bárbara kan verwijzen naar:
Barbara van Nicomedië, de heilige waar vele van onderstaande plaatsen naar zijn vernoemd:

Overige
Santa Barbara (soap), een Amerikaanse televisieserie

Zie ook
Eiland van Santa Barbara (doorverwijspagina)